Иджинио Страффи (, род. 30 мая 1965 года) — итальянский режиссёр и аниматор. Генеральный директор и основатель Rainbow — итальянской анимационной студии. Автор идеи, сценарист и режиссёр популярного мультсериала «Клуб Винкс», а также владелец сопутствующей медиафраншизы.

Биография 
Иджинио начал свою карьеру в Италии в качестве дизайнера в различных журналах и издательствах. Сначала он был одним из дизайнеров комикса «Ник Райдер», издаваемого . Затем Страффи решил посвятить себя анимации: во Франции и Люксембурге он работал над несколькими мультипликационными проектами. Вернувшись в Италию, он решил воплотить свой опыт и основал компанию Rainbow с целью создания мультимедийной продукции для детей.

Помимо «Клуба Винкс», Страффи руководил и другими анимационными проектами, пользовавшимися успехом в 2000-х годах: , ,  и . Страффи, совместно с Сильвией Брена, также выступил автором серии книг «Майя Фокс», по мотивам которой вышел одноимённый ежемесячный журнал в Италии.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Иджинио Страффи на сайте КиноПоиск

Писатели по алфавиту
Писатели Италии
Режиссёры мультипликации Италии